

Поставени тенисисти 
  Лизел Хубер /  Махеш Бхупати (1 кръг)
 
  Нурия Лагостера Вивес /  Оливер Марах (полуфинал)
 
  Алиса Клейбанова /  Макс Мирни (четвъртфинал)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (шампиони)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция